Dorpsvisie is de naam van enkele Nederlandse lokale partijen:
 Dorpsvisie (Son en Breugel)
 Dorpsvisie (Oirschot)